Kamensko může znamenat:

 Kamensko (Blovice) – rekreační a chatová oblast u Blovic v okrese Plzeň-jih,
 Kamensko (Švihovská vrchovina) – zalesněný vrch nad stejnojmennou osadou nacházející se severně od města Blovice v okrese Plzeň-jih.
 Kamensko (odbočka) – železniční odbočka u Kopidlna
 Kamensko (Karlovac) – čtvrť chorvatského města Karlovac
 Kamensko (Olovo) – vesnice v Bosně a Hercegovině, součást opčiny města Olovo
 Kamensko (Trilj) – vesnice v Chorvatsku, součást opčiny města Trilj
 Kamensko (Vrbovsko) – vesnice v Chorvatsku, součást opčiny města Vrbovsko